My God-Given Right — пятнадцатый студийный альбом немецкой группы Helloween, вышедший 29 мая 2015 года.

Список композиций

Стандартное издание

Участники записи 
 Энди Дерис — вокал («Voice Commander»)
 Михаэль Вайкат — гитара («Captain of Guitars»)
 Саша Герстнер — гитара («Major of Strings»)
 Маркус Гросскопф — бас-гитара («Bass Invader»)
 Дани Лёбле — ударные («Sergeant of Skins»)
 Маттиас Ульмер — клавишные
 Уильям «Билли» Кинг и Олаф Сенкбейл — бэк-вокал
 Чарли Бауэрфайнд — продюсер, сведение
 Томас Гейгер — монтаж
 Мартин Хойслер — фотографии и дизайн
 David & Silke Bredebach — веб-страница и интернет-магазин

Чарты

Примечания 

Альбомы Helloween
Альбомы Nuclear Blast Records